Cabella ist der Name folgender Orte:
 Cabella Ligure, italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont

Cabella ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Cabella, italienischer Automobilrennfahrer 
 Rémy Cabella (* 1990), französischer Fußballspieler